Arraia-pintada pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Aetobatus narinari
 Atlantoraja castelnaui

Desambiguações de espécies